Лантан – хімічний елемент
 Лантан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер